Тони Мартин:
 Мартин, Тони (наст. имя Элвин Моррис; 1913—2012) — американский певец и актёр.
 Мартин, Тони (род. 1957) — английский вокалист, выступавший в группе Black Sabbath.
 Мартин, Тони (род. 1985) — немецкий велогонщик, выступающий за команду Etixx-Quick Step.
 Мартин, Тони (род. 1989) — американский боец смешанного стиля.